II Чемпіонат Європи з боксу жінок відбувся 11 - 17 травня 2003 року в Печ в Угорщині. Бої проходили у 13 вагових категоріях.

Медалісти

Медальний залік

Посилання 
 Результати 

Чемпіонат Європи з боксу
2003 у боксі